Cold Spring Harbor (New York), een gehucht op Long Island (New York)
 Cold Spring Harbor Laboratory, een onderzoeksinstituut aldaar, dat zich bezighoudt met biologie, genetica en neurowetenschappen
 Cold Spring Harbor (album), een album uit 1971 van de Amerikaanse pianist en singer-songwriter Billy Joel
 Cold Spring Harbor (roman), een roman uit 1986 van de Amerikaanse auteur Richard Yates